Sperber kan avse:
 (Hans) Ivar (Wilhelm) Sperber
 Manès Sperber

Efternamn